Vineuil (Indre)
 Vineuil (Loir-et-Cher)
ook:
Vineuil-Saint-Firmin, Oise